|}

Die Bahnstrecke Dej–Bistrița ist eine Eisenbahnlinie in Rumänien. Sie führt durch den Norden des Transsilvanischen Beckens entlang der Flüsse Someș (Somesch), Șieu und Bistrița.

Geschichte 
Im Jahr 1882 war die Bahnstrecke von Apahida nach Dej der Szamostalbahn in Betrieb gegangen. Von Dej aus baute die Bahngesellschaft zwei weitere Strecken, um den Norden Siebenbürgens zu erschließen. Eine davon war die Verbindung nach Bistritz (ungarisch Beszterce, rumänisch Bistrița). Sie wurde am 3. Mai 1886 eröffnet.

Nach dem Ersten Weltkrieg gelangte die Region an Rumänien; die Strecke wurde von der rumänischen Staatseisenbahn Căile Ferate Române übernommen. Infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruches kam die Trasse von 1940 bis 1944 vorübergehend nochmals zu Ungarn.

Heutige Situation 
Der Abschnitt von Dej nach Sărățel ist Teil der wichtigen Fernverbindung von Satu Mare nach Brașov. Hier verkehren täglich mehrere Schnellzüge. Auch für den Güterverkehr ist die Verbindung von großer Bedeutung. Dieses Teilstück ist elektrifiziert und zwischen Dej und Beclean doppelgleisig. Auf dem Abschnitt von Sărățel nach Bistrița fahren überwiegend Nahverkehrszüge.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke DejBistrita
Bahnstrecke DejBistrita